A41 oder A-41 steht für:
 A41 road, englische Fernstraße zwischen London und Birkenhead
 Autoestrada A41 in Portugal
 Autovía A-41 in Spanien
 Autoroute A41 in Frankreich
 Bundesautobahn 41, ehemals geplante Autobahnstrecke in Nordrhein-Westfalen

A41